Чина льнолистная () — вид травянистых растений семейства .

Описание 

Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см, с длинным горизонтальным прямостоячим корневищем, имеющем клубневидные утолщения. Стебли прямостоячие или восходящие, узкокрыльчатые. Листья  парно-перистосложные, с 2-3 парами эллиптических или узкоэллиптических до почти линейных листочков 3-5 см длиной. Ось листа заканчивается острием.

Соцветие — рыхлая пазушная кисть с 3 — 6 неправильными цветками; чашечка колокольчатая; венчик 15 — 20 мм длиной, пурпурно-фиолетового цвета. Цветет в июне — июле, плодоносит в июле — августе. июле. Плод — линейный боб  30 — 40 мм длиной.

Ареал 
Встречается на лесных полянах и опушках, в разреженных лесах, обычно небольшими группами. Распространена в Европе.

Охранный статус 
Занесена в Красные книги Ленинградской, Псковской областей, Красную книгу Санкт-Петербурга

Примечания 

Л
Флора Европы